Avar, ábar ou abar (no plural: avares,  ábares ou abares pode se referir a:

 Ávaros — povo nômade da Eurásia que migrou para a Europa Central e Oriental no século VI 
 Avares caucasianos — povo que habita o Cáucaso, especialmente o Daguestão, onde são o grupo étnico predominante.
 Língua avar — língua caucasiana falada por este povo

Desambiguações de história